Iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio puede hacer referencia a los siguientes edificios:

Iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio en la localidad de Tenaún.

Iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio en el Distrito del Rímac.